USS Kalk je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Kalk (DD-170) 
 USS Kalk (DD-611)

Kalk